

Letteratura 
 Sheep – romanzo di Simon Maginn del 1994

Musica 
 Sheep – brano dei Pink Floyd del 1977, dall'album Animals
 Sheep – mixtape di Arca del 2015

Videogiochi 
 Sheep – videogioco del 2000